Izabela z Valois (fr. Isabelle de France nebo Isabelle de Valois, 9. listopadu 1389, Paříž – 13. září 1409, Blois) byla francouzská princezna, dcera Karla VI. a Isabely Bavorské a manželka anglického krále Richarda II. a orleánského vévody Karla.

Životopis 
Izabela žila v době politického napětí mezi Francii a Anglií, stoleté války, přičemž situaci nijak nezlepšovala psychická choroba jejího otce. 31. října 1396, ve svých šesti letech, se provdala za ovdovělého anglického krále Richarda II., což byl akt, který měl přinést mír mezi Anglií a Francií.

Ačkoliv to byl politický svazek, Richard a malá Izabela sdíleli vzájemný respekt. Královna byla převezena na hrad Porchester, zatímco Richard byl na vojenském tažení v Irsku. Když byl král po svém návratu uvězněn a zavražděn, nový král Jindřich IV. rozhodl, že Izabela by se měla vdát za jeho syna, budoucího Jindřicha V. Izabela držela smutek a požadavek ignorovala. Nakonec se vrátila do Francie.

29. června 1406 se vdala za svého bratrance Karla z Orléans. Zemřela při porodu ve věku devatenácti let a zanechala po sobě jedinou dceru, Janu. Tělo zesnulé bylo pochováno v klášteře Saint-Laumer v Blois a v 17. století přeneseno do pařížského kláštera celestýnů.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Plantageneti
Dynastie Valois-Orléans
Francouzské princezny
Anglické královny
Irské královny
Orleánské vévodkyně
Dámy Podvazkového řádu
Osobnosti stoleté války
Francouzské osobnosti 15. století
Narození v roce 1389
Narození 9. listopadu
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1409
Úmrtí 13. září
Úmrtí v Blois
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře celestýnů v Paříži
Ženy